Il singolare del China Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Il detentore del titolo era Marat Safin, che non ha partecipato al torneo. Rafael Nadal ha battuto in finale Guillermo Coria per 5-7, 6-1, 6-2.

Teste di serie

  Rafael Nadal (campione)
  Guillermo Coria (finale)
  David Nalbandian (quarti di finale)
  Thomas Johansson (semifinali)

 Dominik Hrbatý (ritirato)
 Juan Carlos Ferrero (semifinali)
 Michail Južnyj (quarti di finale)
 Carlos Moyá (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 2005
ATP Tour 2005